

События 
 4 января — Британская империя объявила войну Испании и Неаполю.
 Январь — Испания вступила в войну против Англии.
 5 января — Чудо Бранденбургского дома: после смерти российской императрицы Елизаветы Петровны, трон перешёл к Петру III, известному своими политическими пристрастиями к Пруссии и прусскому королю Фридриху II.
 8 января — возникновение Карталино-Кахетинского царства в Восточной Грузии, формально входившего в состав Ирана.
 29 января — указ российского императора Петра III «О веротерпимости или о равенстве вероисповеданий». Этим указом и последующими указами и манифестами было прекращено преследование староверов.
 Январь — выход России из Семилетней войны. Вскоре заключён мир и военный союз России и Пруссии.
 1 марта — издание российским императором Петром III Манифеста о вольности дворянства.
 5 мая — заключён мирный договор между Россией и Пруссией.
 22 мая — заключено соглашение о выводе Швеции из войны с Пруссией.
 26 мая — премьер-министром (до 8 апреля 1763 года) Великобритании стал Джон Стюарт, 3-й граф Бьют (годы жизни: 1713—1792).
 19 июня — союзный договор между Россией и Пруссией.
 9 июля — в результате дворцового переворота Екатерина II свергла своего мужа Петра III с российского престола.
 21 июля — прусская армия разбила австрийские войска в Силезии в сражении при Буркесдорфе.
 6 августа — парижский парламент вынес решение о роспуске ордена иезуитов во Франции. Конфискация его имущества.
 14 августа — осада Гаваны: испанские войска сдали город, британские войска вошли в город.
 5 октября — британские войска вошли в Манилу.
 4 декабря — издание российской императрицей Екатериной II манифеста «О позволении иностранцам селиться в России и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу».
 11 декабря — учреждена Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы.
 16 декабря — правительница Австрии эрцгерцогиня Мария Терезия издала декрет о строжайшей регламентации мануфактурного производства.
 Волнения крестьян в Бергене, Ставангере, Христианзунде, Ромсдале.
 Джаты овладели Агрой,  — Дели. Между ними шла борьба.
 Клайв и другие служащие компании организовали общество для монопольной торговли солью, бетелем и табаком в Бенгалии, Бихаре и Ориссе.
 Мир Касим перенёс столицу из Муршидабада в Монгхир, собирая деньги, оружие и войска. Он заручился поддержкой наваба Ауда.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1762 году
 29 апреля — Жан Батист Журдан, французский военачальник периода Революционных и Наполеоновских войн, маршал Франции (ум. 1833).
 20 июня — Иван Петрович Глазунов, русский издатель и книготорговец (ум. 1831).
 12 августа — Георг IV, король Великобритании в 1820—1830 годах (ум. 1830).
 27 октября — граф Гийсберт Карл ван Гогендорп (ум. 1834), голландский государственный деятель, министр иностранных дел Нидерландов.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1762 году
 5 января — Елизавета Петровна, российская императрица.
 17 июля — Пётр III, российский император.

См. также

Примечания